Sillanesi – abitanti di Sillano Giuncugnano
Sillanesi – abitanti di Sillano